Gminy w USA:
 Prairie Center (ang. Prairie Center Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Prairie Center (ang. Prairie Center Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink